Dans la langue courante, minuscule désigne quelque chose de très petit.
 En écriture manuscrite, les minuscules sont les lettres courantes utilisées pour le corps du texte, par opposition aux capitales, lettres de grande taille, et aux majuscules, capitales placées en début de phrase ou des noms propres, etc. Dans les écritures classiques françaises, les minuscules sont appelées mineures. En typographie, les caractères minuscules (synonyme : bas-de-casse) sont ceux situés en bas de la casse.
 La minuscule est une forme d'écriture manuscrite, développée au Moyen Âge :
 Cursive minuscule ou cursive romaine
 Minuscule caroline
 Minuscule grecque

Culture 
 Minuscule : La Vie privée des insectes est une série télévisée d'animation française diffusée en 2006.
 Minuscule : La Vallée des fourmis perdues est un film d'animation français sorti en 2014, adapté de la série d'animation.
 Minuscule 2 : Les Mandibules du bout du monde est un film d'animation français sorti en 2019, suite du précédent.
 Les Minuscules est un roman de jeunesse de Roald Dahl.
 Minuscule'' est un manga de Takuto Kashiki.